Distrito de Colca puede referirse a:

 Distrito de Colca, ubicado en la provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho, Perú;
 Distrito de Colca, ubicado en la provincia de Huancayo, Junín, Perú.